Mistrzostwa świata w boksie 1986 odbywały się w dniach 8 – 18 maja 1986 roku w mieście Reno w Stanach Zjednoczonych.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty

Mistrzostwa świata w boksie
1986 w boksie
Reno (Nevada)